Hr.Ms. Dolfijn (1941), werd op 20-02-1944 uitgeleend aan de Britse marine en daar in dienst gesteld onder de naam HMS Jude
 Hr.Ms. Goeree (1941), de naam van Hr.Ms. Dolfijn nadat het schip werd omgedoopt, omdat in 1942 een onderzeeboot genaamd Dolfijn in dienst werd genomen bij de Nederlandse marine. 

Schip gebouwd in Nederland
Schip op naam
Britse mijnenveger
Brits marineschip in de Tweede Wereldoorlog